Mormo steht für

 Mormo (Mythologie), weibliches Gespenst in der griechischen Mythologie
 Mormo (Gattung), eine Gattung der Eulenfalter